Кулешовское сельское поселение — муниципальное образование в Азовском районе Ростовской области. Административный центр поселения — село Кулешовка.

Административное устройство 
В состав Кулешовского сельского поселения входят:
 село Кулешовка
 поселок Тимирязевский

Население

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Примечания 

Муниципальные образования Азовского района
Сельские поселения Ростовской области